Гаман — те ж саме, що й гаманець, мішечок або портфельчик для носіння грошей
 Гаман — одиниця кількості грошей
 Гаман — те ж саме, що й кисет, мішечок для тютюну
 Гаман (Аман) — персонаж Старого Завіту

Прізвище 

 Гаман Віктор Пантелійович (1937—2015) — український письменник
 Гаман Микола Васильович (1954) — український державний діяч
 Гаман Олександр Віталійович ( 1974) — український дипломат
 Гаман Петро Ілліч ( 1962) — український діяч, виконувач обов'язків голови Черкаської обласної державної адміністрації

Див. також 
 Гаманн
 Гарман
 Аман